Трансмутация (от  «сквозь, через; за» +  «изменение, перемена») — превращение одного объекта в другой. Термин имеет несколько значений:

 Трансмутация в алхимии — превращение неблагородных металлов в благородные (золото либо серебро).

 Трансмутация в физике — превращение атомов одних химических элементов в другие в результате радиоактивного распада их ядер либо ядерных реакций; в настоящее время в физике термин употребляется редко.

 Трансмутация (генетика) — генные мутации, вызванные абсорбированным в тканях организма радионуклидом; иногда термин используется для обозначения любых генных мутаций.

Цели алхимии
Генетика
История химии
Ядерная физика